Маки́вер, Мака́йвер () — фамилия. Известные носители:
 Макайвер, Генри (1841—1907) — американский военный, солдат-наёмник, проведший на полях сражений большую часть своей жизни и воевавший в общей сложности в армиях 18 различных государств.
 Макайвер, Джоэл
 Макайвер, Роуз
 Макивер, Сесил
 Макивер, Чарльз (1866—1935) — британский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Макивер, Чарльз Рональд (род. 1890) — британский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.